Сен-Мартен — острів у Карибському морі
 Сен-Мартен (аеропорт) — один з найбільших транспортних вузлів Карибського регіону

Сен-Мартен — заморська спільнота Франції
 Сен-Мартен — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Мартен — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сен-Мартен — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Сен-Мартен — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Сен-Мартен — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Мартен — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар

Сен-Мартен — громада в кантоні Вале
 Сен-Мартен — громада в кантоні Фрібур

Див. також 
 Сен-Мартен-де-Шам — сторінка значень
 Сен-Мартен-дю-Буа — сторінка значень
 Сен-Мартен-сюр-Окр — сторінка значень